Voir la partie historique de Robot.

Le  
Le rapport prix/performances ne cesse de diminuer. Les robots sont dotés de plus en plus de commandes haut niveau permettant une adaptation à de nouvelles tâches.

Fin 2003, le nombre de robots utilisés dans l'industrie mondiale était de .

Et après ? 

Histoire de la robotique